La Marmora peut faire référence à :
Patronyme
 Alfonso La Marmora, général et homme politique italien
 Alessandro La Marmora, général italien, frère du premier
 Alberto La Marmora, naturaliste italien, frère des deux précédents.

Toponyme
 la Punta La Marmora, point culminant de la Sardaigne, nommée d’après le précédent

Voir aussi 
 Marmora, une commune italienne dans le Piémont.